— японский писатель, эссеист, издатель, евангелический проповедник и наставник японских христиан периода Мэйдзи и Тайсё, директор первой высшей школы. Основатель  (無教会, Mukyōkai) в Японии, одного из первых коренных японских христианских движений.

Биография 

Сын самурая. В 14-летнем возрасте стал изучать английский язык. Обучался в Школе иностранных языков, затем в Токийском императорском университете. Продолжил учёбу в сельскохозяйственной школе в Саппоро (Университет Хоккайдо), основанной в 1876 году Уильямом Смитом Кларком.

Во время учёбы в Саппоро принял крещение по христианскому обряду. После окончания сельскохозяйственной школы в Саппоро в 1881 году Утимура работал там же в течение трёх лет, затем уехал в Америку с целью изучения методов опеки над умственно неполноценными детьми, применяемых в Пенсильвании, где решил посвятить себя проповедованию христианства в Японии.

Окончил Амхёрстский колледж (1887), через год вернулся на родину. В Японии ему не удалось найти учебного заведения, где он мог бы применить на практике полученные педагогические знания.

После возвращения в Японию убеждения привели его к конфликту с большинством слоёв общества. В 1890 году он стал учителем в государственной школе, но в следующем году вызвал бурю негодования, поставив под сомнение божественность императора, отказавшись поклониться его изображению, когда был представлен в императорский департамент по образованию. В результате по всей стране возникли разногласия по поводу лояльности христиан, что привело к его отставке со своего поста.

После нескольких лет поисков применения своего опыта он занялся литературным творчеством и публицистикой.

В 1895 стал сотрудничать с редакцией еженедельника Yorozu Chōhō. В 1897 году стал издателем этой популярной газеты. В 1898 году основал и стал издавать журнал Tokyo Independent, а с 1900 года еженедельник Seisho-no kenkyū («Библейские исследования»), который он продолжал публиковать до своей смерти в 1930 году.

Читал лекции на библейские темы в бедных районах Токио.

Творчество 
Утимура Кандзо — автор 30 книг, в том числе трёх автобиографий: Kirisuto shinto-no nagusame (1893; «Утешения христианина»), Kyūanroku (1893; «Ищу спокойствия в мире») и  (1895), в которой уделено много внимания его обращению в христианство, и которая оказала большое влияние на японскую молодёжь, на многих писателей и интеллектуальных лидеров современной Японии.

Написал ряд эссе о христианстве и пацифизме. В своих трудах по вопросам христианства подчёркивал особую важность Библии и индивидуального сознания и отрицал необходимость роли церкви или таинств. Его религиозное свободомыслие обратило на себя внимание и привело к созданию вокруг него групп молодых людей.

Полное собрание сочинений Утимура Кандзо были переведены и опубликованы на английском и немецком языках в семи томах (1971—1973).

Сочинения 

 Japanese/English; new English translation: Kazuo Inamori

Ссылки 
 Uchimura Kanzō на сайте Britannica.com

Писатели по алфавиту
Выпускники Саппорской сельскохозяйственной школы
Выпускники Амхерстского колледжа
Японские писатели
Писатели Японии XX века
Писатели Японии XIX века
Христианство в Японии
Эссеисты Японии
Издатели Японии
Религиозные деятели Японии
Пацифисты
Похороненные на кладбище Тама